A 24 148-as számú mellékút egy öt számjegyű, körülbelül két és fél kilométer hosszú mellékút a Börzsöny hegység északi részén, a Nógrád vármegyei Hont belterületén. A település be- és kivezető útja, valamint belterületének főutcája sorolódik ez alá a számozás alá; történelmileg a térségen átvezető főút szerves része volt, amíg meg nem épült a 2-es főút elkerülő szakasza. Nyugat felé ágazik ki az itt nyugat-délnyugat felé haladó főútból, nagyjából a 75+100-as kilométerszelvénye közelében, majd miután végigkanyargott a településközpont házai között, a 77+200-as szelvény után vissza is tér oda, és ott véget ér. Számozása nem teljesen szabályszerű, mivel a mellékutak számai ezen a részen általában 22-vel kezdődnek.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 8. 

24148
Börzsöny